Януш Марек Вуйчик () (18 ноября 1953 — 20 ноября 2017) — польский футболист, тренер и политик. В 1989—1992 годах он был тренером олимпийской сборной Польши по футболу, с которой выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Барселоне, а в 1997—1999 годах тренировал основную сборную. Член Сейма пятого созыва.

Карьера игрока 
В качестве футболиста он выступал в варшавских клубах: «Гвардия» (1970—1974, одна игра в лиге), «Урус» (1974) и «Хутник Варшава» (1975—1976). Под конец карьеры играл за рубежом в «Равалпинди» из Пакистана (1976—1977) и в канадском «Торонто Фэлконс» (1979—1980).

Карьера тренера 
В 1979 году Вуйчик окончил тренерский факультет в Академии физического воспитания в Варшаве. Он начал свою тренерскую работу в «Хутнике» ещё до окончания карьеры игрока. Затем он работал помощником тренера юношеской сборной Польши до 16 лет. После окончания карьеры футболиста он руководил «Погонь Гродзиск-Мазовецкий», «Хураган Воломин», снова юношеской сборной Польши, «Хутник Краков» и «Ягеллонией». С последним клубом в 1987 году вышел в Первую лигу (в то время высшая лига). Однако он ушёл после неудачного начала нового сезона.

Он был тренером сборной Польши до 18 лет. С февраля 1989 года он тренировал молодёжную и олимпийскую сборную Польши, с которой вышел на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне, где его команда завоевала серебряную медаль. После этого успеха он стал одним из главных кандидатов на замену тренера первой сборной Польши Анджея Стрейляу. Однако Вуйчик стал главным тренером «Легии». В первом сезоне работы с клубом он выиграл чемпионат. Однако после проверки результатов Польский футбольный союз решил отобрать очки, набранные клубом в матче против «Висла Краков». Таким образом, «Легия» уступила титул чемпиона «Леху». Януш Вуйчик продолжил работу с «Легией» до конца осенней части сезона 1993/94, после чего во время зимнего межсезонья он покинул Польшу и перебрался в ОАЭ, где возглавлял молодёжную сборную и клубы «Хаур-Факкан» и «Аль-Халидж».

В июле 1997 года он стал тренером первой сборной Польши. Этому предшествовала отставка Антония Пехничека и недолгое пребывание на посту Кшиштофа Павляка. Значительную роль в его команде играли футболисты, с которыми он выиграл серебряную медаль в Барселоне (в том числе Ежи Бженчек, Анджей Юсковяк, Войцех Ковальчик, Томаш Лапиньский и Томаш Валдох). Он был уволен в 1999 году после неудачной квалификации на чемпионат Европы по футболу 2000 года. Позже он работал тренером в «Погонь Щецин», «Шлёнске», кипрском «Анортосисе» и сборной Сирии. В 2004 году он возглавил команду «Свит». С 2004 по 2007 год он был членом Отдела подготовки кадров Польского футбольного союза. В 2007—2008 годах он возглавлял «Знич». В 2008 году стал тренером «Видзева», но был уволен после трёх матчей. В 2010 году он возглавлял команду «Аль-Нахда Оман».

Общественная деятельность 
Вуйчик принадлежал к Польской объединённой рабочей партии. Во время Третьей Речи Посполитой какое-то время он был советником начальника Управления физической культуры и спорта Яцека Дыбского. Позднее примкнул к левым. В 2001—2003 годах он входил в Союз демократических левых сил. Он состоял в спортивной консультационной группе при Канцелярии премьер-министра во времена Лешека Миллера.

В 2005 году он принял участие в выборах в Сейм в 24-м избирательном округе по списку Самообороны Республики Польша, Вуйчик получил парламентский мандат с 4236 голосами. В Сейме пятого созыва он занял пост председателя Комитета по физической культуре и спорту. Он также заседал в Комитете по связи с поляками за рубежом и был заместителем председателя подкомитета по безопасности массовых мероприятий.

На преждевременных выборах 2007 года он не был переизбран (получил 630 голосов). В феврале 2008 года он был исключён из Самообороны Республики Польша.

Проблемы с законом 
8 января 2006 года он был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии (1,48 ‰ в первом тесте и 1,30 ‰ во втором). Прокурор районной прокуратуры Варшавы предъявил ему обвинения. Януш Вуйчик понёс наказание в виде штрафа в размере 10000 злотых и двухлетнего запрета на вождение.

22 октября 2008 года полиция задержала Вуйчика в связи с коррупционным скандалом в польском футболе. Прокурор выдвинул ему обвинения относительно восьми договорных матчей «Свита» в 2004 году. Суд Вроцлава выпустил его под залог в 500000 злотых.

В сентябре 2012 года в связи с коррупционным скандалом Дисциплинарная комиссия ПФС наказала тренера четырёхлетней дисквалификацией. 9 октября 2014 года он был признан виновным в коррупционных правонарушениях и приговорён к двухлетнему тюремному заключению с условием приостановления его тренерской деятельности сроком на пять лет и штрафом.

Личная жизнь 
В 2000 году Вуйчик снялся в фильме Олафа Любашенко «Парни не плачут». В 2014 году вместе с Пшемыславом Офярой он опубликовал автобиографию под названием «Войт. Мы пойдём с неудачниками! Вся моя жизнь», а в 2016 году появилась вторая часть под названием «Войт. Как я побрил неудачников. О футболе, деньгах и женщинах».

Януш Войчик был женат на Кристине, у него был сын Анджей.

Смерть 
Скончался 20 ноября 2017 года в Варшаве. 29 ноября 2017 года, после траурной массы в варшавском костёле Св. Доминика, он был похоронен на кладбище в Служеве на ул. Валбжиской.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Гвардия» Варшава
Игроки ФК «Торонто Фэлконс» (1975—1982)
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Ягеллония»
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры сборной Польши по футболу
Тренеры ФК «Шлёнск»
Тренеры ФК «Анортосис»
Тренеры сборной Сирии по футболу
Тренеры ФК «Свит»
Тренеры ФК «Видзев»
Депутаты Сейма Польши
Члены Польской объединённой рабочей партии
Члены Союза демократических левых сил
Члены партии «Самооборона»